Freddie Fox (acteur) - Engels acteur
 Freddie Fox (voetballer) - Engels voetballer
 Freddie Foxxx - Amerikaans rapper